Se llama dineral a cierta pesa de la que usan los ensayadores de metales preciosos para apurar la ley de los mismos. La hay de oro y de plata: 

el dineral de oro se divide en 24 quilates, y cada quilate en cuatro granos. 
el dineral de plata se divide en 12 dineros, y cada dinero en 24 granos

Consta el dineral de diferentes piezas o pesas de varios tamaños, y el conjunto de ellas que se guarda en una cajita, también se llama dineral.

Referencias
Diccionario militar, español-francés, Federico Moretti, 1828

Metales preciosos